Název Krhov má více sídel:
 Krhov (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Krhov (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Krhov (Bojkovice) – část obce Bojkovice v okrese Uherské Hradiště

Externí odkazy